Unter Gymnasium am Markt  versteht man:

 Gymnasium am Markt (Achim)
 Gymnasium am Markt (Bünde)